Wild Horse Creek ist der Name folgender Fließgewässer:

in Australien:
 Wild Horse Creek (Barcoo River), Nebenfluss des Barcoo River in Queensland
 Wild Horse Creek (Hillman River), Nebenfluss des Hillman River in Western Australia

in Kanada:
 Wild Horse Creek, früherer Name des Wild Horse River in British Columbia